Веренское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Заларинском районе Иркутской области России.

Административный центр — посёлок Веренка.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1059 человек, в том числе 545 мужчин и 514 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Веренка
 Тыреть 2-я
 Щеглаева

На территории современного Веренского муниципального образования стоял по обеим сторонам реки Унги населённый пункт Матаган, ныне упразднённый.

Примечания 

Муниципальные образования Заларинского района
Сельские поселения Иркутской области